Denumirea de Gramade se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Gramade, un sat în comuna Dupnița, regiunea Kiustendil;
 Gramade, un sat în comuna Rudozem, regiunea Smolean.